Geschäftszahl bezeichnet

 eine betriebswirtschaftliche Kennzahl
 die  aus Aktenzeichen und Ordnungsnummer (Vorgangsfall) bestehende Identifikationsangabe (GZ) für eine Akte/einen Akt bei  österreichischen Gerichten.